Globicephalinae — підродина океанічних дельфінів.

Таксономія

Примітки 

Підродини ссавців
Дельфінові